К концу второго президентского срока Пак Чон Хи стало понятно, что экономические реформы в стране могут продолжаться лишь при неизменном политическом курсе. Некоторые исследователи полагают, что при этом Пак не видел среди своего окружения человека, который мог бы стать его преемником, и в то же время понимал, что в случае прихода к власти оппозиции большая часть его проектов будет свёрнута исключительно потому, что их автор — именно он. Поскольку действующая конституция ограничивала пребывание президента на посту двумя сроками, возникла необходимость пересмотра конституции. 17 октября 1969 года предложение о третьем сроке было одобрено на национальном референдуме, и в 1971 году, несмотря на яростные протесты оппозиции (пришлось вводить чрезвычайное положение), Пак выиграл президентские выборы в третий раз (53.2 % голосов против 45,3 %, отданных за Ким Дэ Чжуна).

Президентские выборы 1971 года состоялись 27 апреля. Явка на выборах составила 79,8 %.

Результаты выборов 

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Кандидат
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Число поданых голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
|-
|valign="top" align=left|Пак Чон Хи 
|align=left|Демократическая республиканская партия
|6 342 828
|53,2
|  
|-
|valign="top" align=left|Ким Дэ Чжун
|align=left|Новая демократическая партия
|5 395 900
|45,3
|  
|-
|valign="top" align=left|Чин Бок Ки
|align=left|Народная партия
|122 914
|1,0
|  
|-
|valign="top" align=left|Пак Ки Чхуль
|align=left|Демократическая националистическая партия
|43 753
|0,4
|  
|-
|valign="top" align=left|Ли Джон Юн
|align=left|Либерально-демократическая партия
|17 823
|0,1
|  
|-
|align=left colspan="2" style="background-color:#E9E9E9"|Всего
|align="right" style="background-color:#E9E9E9"|12 417 824
|align="right" style="background-color:#E9E9E9" colspan=2|100,0
|-
|colspan=5|Источник: Nohlen et al
|}

Примечания 

1970-е годы в Республике Корея
Выборы 1971 года
Президентские выборы в Республике Корея
Апрель 1971 года